A MÁV a 225 sorozatba eltérő pályaszámtartományokkal két különböző sorozatú Déli Vasúti eredetű mozdonyt sorolt be:

 MÁV 225,3 sorozata eredetileg a DV 206 sorozata volt, 
 MÁV 225,9 sorozata eredetileg a DV 306 sorozata, a fenti típus túlhevítős változata volt.